909 Улла (909 Ulla) — астероид внешнего главного астероидного пояса. Открыт 7 февраля 1919 г. немецким астрономом Карлом Рейнмутом в Гейдельберге, Германия. Астероид был назван в честь Урсулы Аренс, дочери семьи друзей учёного, которые оказывали материальную помощь обсерватории Кёнигштуль.

Улла не пересекает орбиту Земли, и делает полный оборот вокруг Солнца за 6,70 Юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 Орбитальные и физические параметры малых тел (NASA Jet Propulsion Laboratory).
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды диаметром от 100 до 200 км